Torraccia, curazia della Repubblica di San Marino 
Torraccia, torre sita nel comune di Abbadia Lariana
Torraccia, nome dei resti di una delle porte romane di Milano
Torraccia, piano di zona del Municipio Roma IV di Roma